Адольф (, ) — герцог Баварии-Мюнхен в 1435—1441 гг.

Биография 
Адольф был старшим сыном герцога Вильгельма III и Маргариты Клевской. Его младший брат Вильгельм умер в младенческом возрасте в 1435 году. Правление Адольфа при двух взрослых герцогах Эрнсте и Альбрехте III было чисто номинальным. Умерший в семилетнем возрасте, Адольф не оставил сколько-нибудь значимый след в истории Баварского герцогства.

Предки

Примечания 

Герцоги Баварии
Правители Европы XV века
Монархи, умершие в детстве